Александр Жидков:
 Жидков, Александр Алексеевич (в монашестве Игнатий; 1954—2013) — настоятель Богородице-Рождественского Бобренева мужского монастыря.
 Жидков, Александр Валентинович (род. 1966) — советский и российский футболист, полузащитник.
 Жидков, Александр Витальевич (род. 1965) — советский, российский, азербайджанский футболист, тренер.